Prager Friedhof kann sich beziehen auf:

 Malvazinky-Friedhof in Prag
 Olšany-Friedhof in Prag
 Vinohrady-Friedhof in Prag
 Vyšehrader Friedhof in Prag
 einen der jüdischen Friedhöfe in Prag

Siehe auch:
 Pragfriedhof in Stuttgart-Nord 
 Der Friedhof in Prag, Roman von Umberto Eco